Хултин () — финская и шведская фимилия:
  (, 1855—1935), финский историк литературы.
 Хултин, Констанция (, 1803—1883) — шведская писательница.
  (, 1889—1952) — шведский инженер-строитель, «пионер геотехники».
 Хултин, Текла (, 1864—1943) — финская журналистка, общественный и государственный деятель.
  (, род. 1956), директор Международного оперного фестиваля в Савонлинна.